

Austria 
 Steinfurt – miejscowość

Niemcy 
 Steinfurt – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Steinfurt – dzielnica Herbstein
 Steinfurt – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Steinfurt

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Chorula
 Wiatrowo

Osoby 
 Benjamin Leopold Steinfurt – niemiecki przemysłowiec

Inne 
 Steinfurt – hrabstwo

Zobacz też 
 Bentheim-Steinfurt
 Burgsteinfurt
 Drensteinfurt
 Steinfurth
 Steinsfurt